Bosznia-Hercegovina
Kovačić falu Livno községben, a Hercegbosznai kantonban

Horvátország
Kovačić falu Knin községben Šibenik-Knin megyében